Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2022 года во II-м дивизионе — спортивное соревнование по хоккею с шайбой под эгидой ИИХФ, которое состоялось с 18 апреля по 30 апреля в столице Хорватии Загребе и в столице Исландии Рейкьявике. Турниры 2020 и 2021 годов были отменены Международной федерацией хоккея (IIHF) из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Регламент 
 По итогам турнира в группе А: команды, занявшие первое и второе места, получают право играть в группе B первого дивизиона чемпионата мира 2023 года.
 По итогам турнира в группе B: команды, занявшие первое и второе места, получают право играть играть в 2023 году в группе А.

Итоги турнира

Группа A 
  Сборные Китая и Нидерландов вышли в группу В первого дивизиона 2023 года

Группа B 
  Сборные Исландии и Грузии вышли в группу А второго дивизиона.

Участвующие команды 
В чемпионате принимают участие 10 национальных команд — шесть из Европы, три из Азии и одна из Америки. Сборная Нидерландов пришла из первого дивизиона, сборная Болгарии пришла из третьего дивизиона, остальные — с турнира второго дивизиона 2019 года.
 Сборные Австралии и Новой Зеландии снялись с соревнований из-за пандемии COVID-19

Группа А

Группа В

Арены

Группа А

Судьи 
В группе А первого дивизиона приняли участие 3 главных и 5 линейных судей

Главные судьи
  Мартин Кристенсен
  Бартош Качмарек (Bartosz Kaczmarek)
  Виталиюс Сервук

Линейные судьи
  Анже Бергант (Bergant Anže)
  Барнабаш Феньи
  Томислав Горзай
  Марко Сакович
  Людовит Солтес

Таблица 
 Сборная Австралии снялась с соревнований из-за пандемии COVID-19

Результаты 
Время местное (UTC+2).

Видео

Группа В

Судьи 
В группе B первого дивизиона приняли участие 3 главных и 5 линейных судей

Главные судьи
  Эндрю Дальтон
  Йос Корте
  Жулиен Пейре

Линейные судьи
  Эндрю Кук
  Уэйн Герт
  Оли Гуннарсон
  Синдри Гунарссон
  Херман Йохансен

Таблица 
 Сборная Новой Зеландии снялась с соревнований из-за пандемии COVID-19

Результаты 
Время местное (UTC).

Видео

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Хоккей
2
Хоккей
Хоккей
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Хорватии
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Исландии
Хоккей
Хоккей
Хоккей
Хоккей